Вдовенко — українське прізвище.

 Вдовенко Дмитро Омелянович ( 1908 — ?) — директор бібліотеки Львівської політехніки у 1959—1970 рр.
 Вдовенко Іван Тимофійович ( 1920 —  1941) — радянський військовий льотчик, учасник Німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу
 Вдовенко Ігор Станіславович ( 1968) — український політик
 Вдовенко Клавдія Петрівна ( 1913 —  2006) — український політичний і господарський діяч, депутат Верховної Ради УРСР п'яти скликань 1938—1963 років
 Вдовенко Олексій Віталійович ( 1983 —  2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вдовенко Петро Федорович (1927-1995) — український новатор сільського господарства, двічі Герой Соціалістичної Праці

Українські прізвища
Прізвища на -енко